Śródka bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Śródka (Gietrzwałd), Dorf der Gmina Gietrzwałd, Powiat Olsztyński in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Mittelgut, Kreis Osterode, Ostpreußen
Ortschaften in der Woiwodschaft Großpolen:
 Śródka (Poznań), Stadtteil von Posen 
 Śródka (Chrzypsko Wielkie), Dorf der Gmina Chrzypsko Wielkie im Powiat Międzychodzki, vor 1945 Schrodke, Kreis Birnbaum, Posen
 Śródka (Kleszczewo), Dorf der Gmina Kleszczewo im Powiat Poznański, vor 1906  Schrodka, 1906 bis 1945 Johannesburg, Kreis Schroda, Posen
 Śródka, Weiler der Gmina Pniewy im Powiat Szamotulski